Rezultati Odprtega prvenstva Anglije 1970 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Margaret Court je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
  Margaret Court (prvakinja)
  Billie Jean King (finale)
  Virginia Wade (četrti krog)
  Kerry Melville (četrti krog)
  Rosie Casals (polfinale)
  Julie Heldman (četrti krog)
  Karen Krantzcke (četrtfinale)
  Helga Niessen (četrtfinale)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Viri
 

Ženske posamično
1970